Sezon 1957/58 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 FC Nancy
 Stade Rennais
 Limoges FC
 RC Strasbourg

Najlepsi strzelcy 

1957 w piłce nożnej
1957 we Francji
1958 w piłce nożnej
1958 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji